Edmund Czaika ist der Name folgender Personen:

* Edmund Czaika (Fußballspieler, 1909) (1909–1992), deutscher Fußballspieler (Essen, Düsseldorf) 
 Edmund Czaika (Fußballspieler, 1924) (* 1924), deutscher Fußballspieler (Hamborn, Meiderich)